Dit is de wereldranglijst van december 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 december 2000.

Mannen 12